Иосиф III:
 Иосиф III Русин (ум. 1534) — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси.
 Иосиф III (?—?) — епископ Русской церкви, епископ Смоленский и Брянский  (15 февраля 1515 — 22 июня 1532).
 Иосиф III (ум. 1621) — архиепископ Рязанский и Муромский (10 января 1619—1621).
 Иосиф III  (ум. 1615) — епископ Коломенский и Каширский (1586 — 27 января 1615).
 Иосиф III Тимофей Мародж — патриарх Халдейской католической церкви (1713–1757).
 См. также